Мозамбик принимал участие в Летних Олимпийских играх 2008 года в Пекине (Китай) в восьмой раз за свою историю, но не завоевал ни одной медали. Сборную страны представляли 5 спортсменов, в том числе 2 женщины.

Олимпийская чемпионка 2000 года Мария Мутола на этой Олимпиаде в забеге на 800 метров стала лишь 5-й.

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты 
 www.sports-reference.com 

2008
Страны на летних Олимпийских играх 2008 года